Bosznia-Hercegovina
 Miljevci, falu Sanski Most községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
 Miljevci, falu Újbakóca községben, Verőce-Drávamente megyében
 Miljevci, történelmi és természetföldrajzi kistérség Horvátország déli részén

 Montenegró
 Miljevci falu Bar községben